Чемпионат мира по фигурному катанию 1991 года был проведён Международным союзом конькобежцев 12—17 марта в Мюнхене (Германия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 31 страны и рекордное количество спортсменов 160 фигуристов. 

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Кристи Ямагучи, среди мужчин представитель Канады Курт Браунинг, среди пар  представители СССР Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, представители Франции Изабель Дюшене и Поль Дюшене победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1991
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Март 1991 года